Абдусаттар (Абдусаттор) Рахимов: Рахимов, Абдусаттар (1920—1992) — Герой Советского Союза.
 Рахимов, Абдусаттар Каюмович (род. 1964) — советский и узбекистанский футболист, узбекистанский тренер.